Jurków (gromada w powiecie brzeskim)
 Jurków (gromada w powiecie limanowskim)